Il doppio femminile del torneo di tennis Pacific Life Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Svetlana Kuznecova e Elena Lichovceva 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (finale)
 Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (secondo turno)

 Liezel Huber /  Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (quarti di finale)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Marion Bartoli /  Émilie Loit (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2004